

Мідленд — місто, штат Арканзас
 Мідленд — місто, штат Меріленд
 Мідленд — місто, штат Мічиган
 Мідленд — місто, штат Північна Кароліна
 Мідленд — місто, штат Пенсільванія
 Мідленд — місто, штат Південна Дакота
 Мідленд — місто, штат Техас
 Мідленд — селище, штат Огайо
 Мідленд — переписна місцевість, штат Колорадо
 Мідленд — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Мідленд — переписна місцевість, штат Вашингтон